Lilla katekesen kan syfta på:

 Katolska kyrkans lilla katekes – en kortfattad version av Katolska kyrkans katekes 
 Martin Luthers lilla katekes – en katekes, skriven av Martin Luther och publicerad 1529

Se även
 Katekes
 Katolska kyrkans katekes
 Martin Luthers stora katekes